Zemljopis
 Nara (Japan), grad u Japanu
 Nara (Mali), grad u Maliju
 Nara (narod), narod u Eritreji
 Nara jezik, jezik kojim govore
Povijest
 Nara (razdoblje), razdoblje u japanskoj povijesti

Osobe
 Kiai Nara, japanska pijanistica
 Kurumi Nara (* 1991. - ), japanska tenisačica
 Yoshitomo Nara (* 1959. - ), japanski umjetnik

Ostalo
 Nara (piće), bezalkoholno piće